Kradolfer ist der Familienname folgender Personen:

 Julia Kradolfer (* 2001), Schweizer Unihockeyspielerin
 Monika Knill-Kradolfer (* 1972), Schweizer Politikerin (SVP)